Daniel P. Mannix (1911-1997), écrivain et journaliste américain.
  (1891-1963), producteur et homme d'affaires américain.
 Max Mannix (?-), réalisateur, scénariste, ancien joueur et entraîneur de rugby à XIII australien.
 Simon Mannix (1971-), entraîneur de rugby à XV néo-zélandais.

Titre 

 Mannix, une série télévisée américaine en 194 épisodes de 50 minutes, créée par Bruce Geller, Richard Levinson et William Link et diffusée entre le  et le  sur le réseau CBS.

Patronyme anglais